Det finns flera personer med namnet Gunnar Olsson:
Gunnar Olsson (1901-1960), svensk fotbollsspelare i Hälsingborgs IF
Gunnar Olsson (1904-1983), skådespelare och regissör
Gunnar Olsson (1914-1973), musiker
Gunnar Olsson (1914-2005), svensk historiker
Gunnar Olsson (född 1920), svensk journalist och riksdagsledamot sedan 1971 för Värmlands län
Gunnar Olsson (1935-1994), skådespelare
Gunnar Olsson (född 1935), geograf
Gunnar Olsson (född 1960), svensk kanotist
Gunnar Olsson (1908-1974), svensk fotbollsspelare i GAIS